Артви́н:

 Артвин () — город в Северо-Восточной Турции, расположен на реке Чорох, рядом с грузинской границей.
 Артвин — ил на северо-востоке Турции.